Monti kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Monti (sjö), 
 Monti (udde),

Italien 

 Monti, Sardinien – en kommun i Sardinien, Provincia di Olbia-Tempio, 
 Monti (ort i Italien, Toscana, Provincia di Massa-Carrara), 
 Monti (ort i Italien, Toscana, Provincia di Siena), 
 Monti – en stadsdel i Rom

Se även
Mario Monti

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar